Fans of Adult Media and Entertainment Awards, vaak afgekort tot F.A.M.E. Awards
 F.A.M.E. (Chris Brown), een album van de Amerikaanse zanger Chris Brown
 F.A.M.E. (Maluma), een album van de Colombiaanse zanger Maluma

Zie ook 
Fame (doorverwijspagina)